Флаг Баба́евского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Бабаевского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 октября 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1136.

Описание 
«Флаг муниципального района представляет собой красно-зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района в упрощённой версии».

Геральдическое описание герба гласит: «Красно-зелёное поле рассекает лазоревая (голубая, синяя) лента. В средней части щита в виде узла наложена серебряная нить (связь), верхняя часть которой состоит из золотых хлебных зёрен»

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Синяя диагональная полоса символизирует реку Суду, которая протекает по лесистой местности и голубой лентой разрезает территорию Бабаевского муниципального района с северо-запада на юго-восток. С рекой Судой связано заселение и развитие прилегающих территорий, вошедших в состав района.

В центре флага изображена фигура в виде узла, состоящего из сплетённых кос — горбуш. Косы — орудия крестьянского труда — символизируют историческую связь и дружбу двух народов, вепсов и русских, основное население района. Узел символизирует районный центр город Бабаево (важный железнодорожный узел), связавший район в единое муниципальное образование.

Зёрна символизируют сельсоветы Бабаевского района.

Красный цвет символизирует любовь к Вологодскому краю, мужество живущих на севере людей.

Зелёный цвет — богатство северной природы, необозримые просторы, свободу, радость бытия.

Синий цвет — символ возвышенных устремлений, великодушие и искренность.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, прочности, мира, сотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, величия, справедливости, веры в будущее.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса